Forkortelsen ACAB har flere betydninger:
 ACAB – er en forkortelse for All Cops Are Bastards.
 ACAB (Bornholm) – er en kunsthåndværkersammenslutning på Bornholm